Klakah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kali Klakah (vattendrag), Jawa Timur, 
 Desa Klakah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kecamatan Klakah, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Klakah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar